New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2004 – dwudziesta ósma edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 17–18 stycznia 2004 roku w Queenstown.

W porównaniu do poprzednich edycji w zawodach nie zagrały wszystkie zespoły reprezentujące regionalne związki rugby, a jedynie zaproszona szesnastka – z których czołowa ósemka poprzednich mistrzostw została rozstawiona. Tytuł odzyskał zespół North Harbour, a najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany przedstawiciel triumfatorów, Rudi Wulf.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2004
2004 w rugby union
2004 w Nowej Zelandii